А́ркова систе́ма — тримальна будівельна конструкція, що являє собою в основній схемі арку або сукупність взаємно пов'язаних арок. Прикладом арочної системи є арочні ферми.

Література 

 

Будівельні системи

Конструкції